W Rumunii
 Găujani – gmina w okręgu Giurgiu
 Găujani – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Găujani
 Găujani – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Boișoara